Корради, Бернардо (род. 1976) — итальянский футболист.
 Корради, Джузеппе (1932—2002) — итальянский футболист.
 Корради Орландо-- итальянский режиссёр и мультипликатор.